Metka Zupančič je lahko:

 Metka Zupančič (1950–), literarna zgodovinarka
 Metka Zupančič (1951–), pravnica - notarka in političarka